HMS Eagle war der Name von achtzehn Schiffen in der Geschichte der Royal Navy, die nach dem englischen Wort für Adler benannt sind:

 Die erste HMS Eagle war ein Handelsschiff, das 1592 gekauft und als Hulk verwendet wurde, bis es 1683 verkauft wurde.
 Die zweite HMS Eagle war die französische Prise Aigle, ein Schiff mit 12 Kanonen, das 1650 erobert und 1655 wieder verkauft wurde.
 Die dritte HMS Eagle war die 1660 umbenannte HMS Selby mit 22 Kanonen, die seit 1674 als Brander eingesetzt wurde und 1694 nach einer Grundberührung sank.
 Die vierte HMS Eagle war ein Brander mit 6 Kanonen, der 1670 von den Barbareskenstaaten erbeutet und 1671 im Einsatz verloren ging.
 Die fünfte HMS Eagle, ein weiterer Brander mit 6 Kanonen, wurde 1672 erworben und ging 1673 unter.
 Die sechste HMS Eagle war ein 70-Kanonen-Schiff der 3. Klasse, das 1679 vom Stapel lief, 1699 umgebaut wurde und 1707 verloren ging.
 Die siebente HMS Eagle, ein Aviso mit 10 Kanonen, lief 1696 vom Stapel und ging 1703 verloren.
 Die achte HMS Eagle war ein Brander, der 1745 als Wellenbrecher versenkt wurde.
 Die neunte HMS Eagle, ein 58-Kanonen-Schiff der 4. Klasse, lief 1745 vom Stapel und wurde 1767 verkauft.
 Die zehnte HMS Eagle war eine 1754 vom Stapel gelaufene 14-Kanonen-Sloop, deren weiteres Schicksal nicht bekannt ist.
 Die elfte HMS Eagle, ein Zweidecker mit 64 Kanonen, lief 1774 vom Stapel, wurde 1776 als erstes Schiff überhaupt von einem U-Boot, der Turtle, angegriffen, 1800 in HMS Buckingham umbenannt und 1812 abgewrackt.
 Die zwölfte HMS Eagle, ein früher niederländischer Küstensegler mit 4 Kanonen, wurde 1794 angekauft und 1804 wieder verkauft.
 Die dreizehnte HMS Eagle war die französische 12-Kanonen-Brigg Venteux, die 1803 erbeutet und später in HMS Eclipse umbenannt wurde, bevor sie 1807 verkauft wurde.
 Die vierzehnte HMS Eagle war ein 74-Kanonen-Schiff der 3. Klasse, das 1804 vom Stapel lief, 1830 auf 50 Kanonen reduziert, ab 1860 als stationäres Schulschiff für die Royal Naval Reserve verwendet, 1918 in HMS Eaglet umbenannt und 1926 durch einen Brand zerstört wurde.
 Die fünfzehnte HMS Eagle war eine 1812 gebaute Brigg, die noch im selben Jahr von den Amerikanern erbeutet, im folgenden Jahr zurückerobert, in HMS Chubb umbenannt und 1822 verkauft wurde.
 Die sechzehnte HMS Eagle war bei ihrem Stapellauf 1918 und der Indienststellung 1924 einer der ersten Flugzeugträger, entstanden durch Umbau des unfertigen chilenischen Schlachtschiffs Almirante Cochrane, und wurde 1942 durch Torpedotreffer von U 73 versenkt.
 Die siebzehnte HMS Eagle, ein Flugzeugträger der Audacious-Klasse, war ursprünglich als HMS Audacious begonnen worden, lief 1946 vom Stapel, wurde 1951 in Dienst gestellt, 1959 bis 1964 grundlegend umgebaut und 1978 abgewrackt.

Siehe auch:
 Außerdem führte noch ein Schiff den Namen HMS Eagle Shallop, eine Sloop mit 6 Kanonen, die 1648 gebaut wurde und bis 1653 in den Schiffslisten geführt wurde.

Eagle